Luksemburg:
 Réiden un der Attert – luksemburska nazwa gminy Redange-sur-Attert

Szwajcaria:
 Reiden – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Willisau

Zobacz też:
 Raiden